Jakisch  ist der Familienname folgender Personen:

 Lambert Jakisch (1887–1943), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner und Märtyrer
 Mara Jakisch (1905–2005), deutsche Opernsängerin und Schauspielerin
 Paul Jakisch (1825–1912), deutscher Architekt und Politiker